Et kriterium er et krav eller et princip som bruges ved bedømmelse af noget. 

Et kriterium kan også anvendes i følgende betydninger:

 Kriterium (hestevæddeløb) - væddeløb for unge heste
 Criterium - cykelløb
Eisensteins kriterie
Eulers kriterie
Weyls kriterie